Antoine Dominique Abbatucci kan syfta på:

* Antoine Dominique Abbatucci (1774–1798), fransk militär
 Antoine Dominique Abbatucci (1818–1878), fransk militär